Влади́мир Па́влович Карп (; 9 октября 1994, Минск, Белоруссия) — белорусский футболист, нападающий клуба «Осиповичи».

Карьера 
Начал заниматься футболом в минской «Орбите». Первый тренер — Сергей Петрович Рыжов. С 2010 года выступал за дублирующий состав борисовского БАТЭ, сыграл 78 игр и забил 11 мячей.

В сезоне 2012/13 вошёл в заявку БАТЭ на участие в групповом турнире Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. С августа по ноябрь 2014 года выступал на правах аренды за «Ислочь».

В начале 2015 года проходил предсезонные сборы с БАТЭ, однако в основной состав не пробился. Сезон 2015 вновь провёл в аренде во втором дивизионе: первую половину — в «Ислочи», вторую — в «Крумкачах», с которыми стал бронзовым призёром турнира. Всего за сезон сыграл 27 матчей в чемпионате, а также один матч в Кубке Белоруссии.

В 2014 году провёл два матча в составе молодёжной сборной Белоруссии.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Крумкачы»
 Профиль на официальном сайте БАТЭ 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ислочь»
Игроки ФК «Крумкачи»
Игроки ФК «Луч» Минск
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Лида»